Лупара (зброя) (обріз) — мисливська зброя, у якої відрізаний ствол.
 Лупара — () — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе